Emit ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Emit (Georgia), im Bulloch County
 Emit (North Carolina), im Johnston County

Die Abkürzung EMIT steht für:
 ein elektronisches Kontrollsystem im Orientierungslauf, siehe Postenkontrollsystem
 Enzyme-multiplied Immunoassay Technique

Abkürzung